khy – codice ISO 639-3 della lingua kele (Repubblica Democratica del Congo)